REI peut faire référence à :
 Régiment étranger d'infanterie, dénomination des unités d'infanterie de la Légion étrangère ( REI,  REI)
 Recreational Equipment, Inc., coopérative de consommation américaine vendant de l'équipement sportif.